Hadopyrgus är ett släkte av snäckor. Hadopyrgus ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tusensnäckor
Hadopyrgus